Kid A er Radioheads fjerde studiealbum udgivet i 2000. Efter udgivelsen af OK Computer i 1997 blev bandet af mange betragtet som et af de største rockbands på den tid. Genren på den nye cd Kid A er derimod langt fra hvad man normalt forbinder med rockmusik, men har alligevel formået at ramme et bredt publikum samt mange anmeldere.

Der er bemærkelsesværdigt nok aldrig blevet udgivet en officiel single eller musikvideo fra dette album.

Spor 

Radiohead-album
Elektroniske album
Album fra 2000